Турнир начался 2 марта, с участием 5 мастеров: Б. Верлинский, Н. Григорьев, Н. Зубарев, В. Ненароков и А. Сергеев. Не смогли принять участия мастера Б. Блюменфельд, Ф. Дуз-Хотимирский и А. Рабинович. Последний тур состоялся 20 мая.

Место проведения: актовый зал Московского университета.

Таблица

Литература 
 64 — Шахматы и шашки в рабочем клубе 1928 № 5 С. 6
 64 — Шахматы и шашки в рабочем клубе 1928 № 6 С. 1—4
 64 — Шахматы и шашки в рабочем клубе 1928 № 7 С. 2—4
 64 — Шахматы и шашки в рабочем клубе 1928 № 8 С. 1—2
 64 — Шахматы и шашки в рабочем клубе 1928 № 9 С. 4—7
 64 — Шахматы и шашки в рабочем клубе 1928 № 10 С. 6
 64 — Шахматы и шашки в рабочем клубе 1928 № 11 С. 1—3
 

Шахматные турниры в СССР
1928 год в шахматах